Майму́н  ( — «счастливый») — мужское имя арабского происхождения. Женская форма имени — Маймуна.

 Персоналии
 Маймун ибн Кайс (Аль-А’ша) (570—629) — арабский поэт VII века.
 Маймун ибн Халид — основатель хариджитской секты маймунитов.
 Горан «Маймун» Вукович (1959—1994) — сербский криминальный авторитет.

Маймуна
 Маймуна бинт аль-Харис (594—671) — одна из жен пророка Мухаммада, мать правоверных.

См. также 
 
 Муса Ибн Маймун (Маймонид) — еврейский философ, богослов, талмудист, раввин, врач, кодификатор законов Торы.
 Абд аль-Малик аль-Маймуни (797—887) — мухаддис и ханбалитский правовед, ученик Ахмада ибн Ханбаля.